

Biologie 
 Varon, larve de l'hypoderme, insecte parasite de la peau des ruminants.

Patronyme 
 Lisa Marie Varon, catcheuse américaine.
 Silvia Varón, actrice colombienne.

Divers 
 El Gran Varón, chanson composée et interprété par Willie Colón.

Voir aussi